Геліо́поль (, ):
 Геліополь — місто в Стародавньому Єгипті, столиця 13-го ному Нижнього Єгипту. 
 Геліополь — назва сучасного примістя Каїру .
 Геліополь — назва у часи Римської імперії ліванського міста Баальбек.
 Геліополь — роман Ернста Юнгера (1949 р.).